

Geografia
 Giannina – città della Grecia
 Giannina – prefettura della Grecia
 Giannina – una delle quattro unità periferiche in cui è divisa la periferia dell'Epiro.

Onomastica
 Giannina – diminutivo del nome proprio di persona italiano femminile Gianna, a sua volta diminutivo da Giovanna

Teatro
 Giannina e Bernardone – dramma giocoso di Domenico Cimarosa

Pagine correlate

Giannini (disambigua)

Altri progetti